Ринкон Верде има више значења:

 Ринкон Верде (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ринкон Верде (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ринкон Верде (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ринкон Верде, Лас Кончас (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ринкон Верде (Наукалпан де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ринкон Верде (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ринкон Верде (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ринкон Верде (Апозол), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику